Autonomo – aderente ad Autonomia Operaia, movimento della sinistra extraparlamentare attivo fra il 1973 e il 1979
Autonomo – nome proprio di persona maschile

Pagine correlate 
 Autonomia